Archaisch steht für unterschiedliche Zeiträume der Menschheitsgeschichte.

 Archaik, Epoche im antiken Griechenland
 Urgeschichte, Anfänge der Menschheitsgeschichte oder auch kulturhistorisch vergangene Zeiten

bedeutet aber auch allgemein: „altertümlich, veraltet“. 

Siehe auch:
 Archaischer Homo sapiens
 Archaische Zeit
 Atavismus (Soziologie)